Dagui bezeichnet:

 Dagui (Mulan) (大贵镇), Großgemeinde im Kreis Mulan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Dagui (Pingli) (大贵镇), Großgemeinde im Kreis Pingli in der chinesischen Provinz Shaanxi